Municipio de Liberal puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Liberal (condado de Seward, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Seward.
 Municipio de Liberal (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.